Sounds Good Feels Good — второй студийный альбом австралийской поп-панк группы 5 Seconds of Summer. Альбом был выпущен 23 октября 2015 на лейбле Capitol Records. Альбом включает себя такие синглы как «She’s Kinda Hot», «Hey Everybody» и «Jet Black Heart».

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы 2015 года
Альбомы 5 Seconds of Summer
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums